Леонард Гари Олдман (), е британски актьор и режисьор.

Биография 

Роден е на 21 март 1958 г. в Лондон, Великобритания в семейството на моряк.

Има 4 брака. От 1990 до 1992 г. е женен за актрисата Ума Търман. От 2008 г. е женен за Александра Идънбъро.

Сестра му Лейла Морз също е актриса.

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 

Английски актьори и актриси
Английски озвучаващи актьори
Театрални актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда „Сатурн“
Награди Емпайър
Родени в Лондон